Галімов () — татарське прізвище.
 Галімов Еміль Габдельнурович (1992) — російський хокеїст.
 Галімов Станіслав Раїсович (1988) — російський хокеїст.
 Галімов Олександр Саїдгерейович (1985 — 2011) — російський хокеїст.

Татарські прізвища
Башкирські прізвища